Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Ivo Minář 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (semifinali)
 Gaël Monfils (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Andreas Seppi (primo turno)

 Carlos Berlocq (primo turno)
 Sergio Roitman (Campione)
 Simone Bolelli (secondo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2007